Девятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону 2015/2016 прошёл в российском городе Ханты-Мансийск (четверг, 17 марта — суббота, 19 марта 2016 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 

 Официальный сайт IBU
9-й этап
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске